The Hill, titre original du film La Colline des hommes perdus ;
 The Hill, journal politique américain ;
 , un quartier de la ville de Saint-Louis (Missouri).